Сезон 2022 года станет для «Техас Рейнджерс» шестьдесят вторым в Главной лиге бейсбола и пятидесятым с момента переезда команды из Вашингтона. Команда выступает в Западном дивизионе Американской лиги. Пост главного тренера четвёртый сезон занимает Крис Вудворд. 

Домашние матчи клуб проводит на стадионе «Глоуб-Лайф-филд» в Арлингтоне, вмещающем 40 300 зрителей.

Межсезонье 
Предыдущий сезон «Рейнджерс» завершили на последнем месте в дивизионе, потерпев 102 поражения. С момента его завершения и до начала локаута 1 декабря 2021 года клуб потратил 561 млн долларов на заключение контрактов с игроками в статусе свободных агентов. Главными приобретениями стали Кори Сигер, подписавший контракт на сумму 33 млн долларов в год, и Маркус Семиен, годовая зарплата которого составила 25 млн. Обозреватель издания The Ringer Зак Крам в числе ключевых приобретений команды также назвал питчера Джона Грея и кэтчера Митча Гарвера. Главной потерей, по его мнению, стал универсальный игрок инфилда Айзейя Кайнер-Фалефа. Оценивая работу клубов в межсезонье, он поставил «Рейнджерс» на третье место в лиге, отметив, что из-за ряда слабых мест в составе команда не сможет претендовать на чемпионство даже с учётом приобретений Семиена и Сигера.

Тренерский штаб команды пополнили Донни Эккер, занявший новую должность координатора атакующей игры, и Тим Хайерс, в предыдущие четыре года работавший с отбивающими в «Бостон Ред Сокс».

Предсезонные матчи 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

 В таблице не учтены результаты матчей, завершившихся вничью. Во время предсезонной подготовки команды не играют экстраиннинги.

Регулярный чемпионат

Апрель 
Значительные вложения в атакующих игроков не принесли быстрого результата. В начале мая в активе «Рейнджерс» было девять побед и четырнадцать поражений, точно так же стартовый отрезок регулярного чемпионата команда провела годом ранее. Лидером команды по итогам апреля стал Джона Хейм, номинально второй кэтчер, который в прошлом сезоне не входил в основной состав. Его показатель OPS составил 1,172, превысив показатели таких звёздных игроков как Мэнни Мачадо, Аарон Джадж и Майк Траут. При этом главный тренер «Рейнджерс» Крис Вудвард всё равно чаще отдавал предпочтение Митчу Гарверу.

Неприятной неожиданностью стала слабая игра пришедшего в команду в межсезонье Маркуса Семиена. Он на начальном этапе сезона отбивал с показателем всего 16,3 % и не выбил ни одного хоум-рана, тогда как в предыдущем сезоне на его счету их было 45. Слабо играли и питчеры. После первых одиннадцати матчей сезона показатель пропускаемости игроков стартовой ротации составлял 6,97, а реливеров — 5,43. Среди игроков буллпена выделялись лишь Мэтт Мур и Брок Берк.

Положение команд 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

Результаты матчей

Статистика 

 Курсивом выделены игроки, дебютировавшие в Главной лиге бейсбола в сезоне 2022 года
 Жирным выделены игроки, принимавшие участие в Матче всех звёзд
 Статистика приведена для игроков основного состава по данным сайта baseball-reference.com

Питчеры

Бэттеры

Аффилированные клубы 
В систему «Техас Рейнджерс» в сезоне 2022 года входили клубы «Раунд-Рок Экспресс», «Фриско Рафрайдерс», «Хикори Кроудэдс», «Даун-Ист Вуд Дакс» и три команды Аризонской и Доминиканской лиг для новичков. В предыдущем сезоне дочерние команды Рейнджерс суммарно одержали 350 побед при 306 поражениях, показав седьмой результат в лиге.

Перед началом сезона в число ста лучших молодых игроков лиги входило пять представителей системы клуба. Питчер Джек Лейтер занимал 17-е место, третий базовый Джош Юнг находился на 39-й позиции, питчер Коул Уинн был 48-м. Во второй половине рейтинга находились инфилдер Эсекьель Дуран (83-й) и игрок второй базы Джастин Фоскью (89-й). По версии журнала Baseball America в число ста лучших входили Лейтер, Юнг и Уинн.

На конец сезона в рейтинг Baseball America вошли аутфилдер Эван Картер (26-е место) и питчер Оуэн Уайт (56-е место), Джош Юнг опустился на 66-ю позицию. В версии Baseball Prospectus 22-е место занял Картер, 100-е — Юнг. Аналитик официального сайта лиги Джонатан Мейо кроме Юнга, Лейтера, Картера и Уайта, включил в число ста лучших инфилдера Хосе Акунью и выбранного в четвёртом раунде драфта питчера Брока Портера.

Результаты

Примечания

Отчёты о матчах

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Результаты предсезонных матчей

Сезоны Техас Рейнджерс
МЛБ в сезоне 2022